Woodmansee ist der Familienname folgender Personen:

 John W. Woodmansee (* 1934), US-amerikanischer Offizier, Generalleutnant der US Army 
 Martha Woodmansee (* 1944), US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin, Rechtshistorikerin und Hochschullehrerin